

Села:
 Єлизаветівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Єлизаветівка — Донецька область, Краматорський район
 Єлизаветівка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Єлизаветівка — Донецька область, Покровський район, Мар'їнська міська громада
 Єлизаветівка — Житомирська область, Житомирський район
 Єлизаветівка — Запорізька область, Бердянський район
 Єлизаветівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Веселівська селищна громада
 Єлизаветівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Єлизаветівка — Київська область, Фастівський район
 Єлизаветівка — Луганська область, Ровеньківський район
 Єлизаветівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Єлизаветівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Єлизаветівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Єлизаветівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Єлизаветівка — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада, Перемогівський старостинський округ
 Єлизаветівка — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада, Юр'ївський старостинський округ
 Єлизаветівка — Полтавська область, Полтавський район
 Єлизаветівка — Харківська область, Лозівський район
 Єлизаветівка — Черкаська область, Черкаський район

 Єлизаветівка — колишня назва сучасного села Кислянка, Синельниківський район, Дніпропетровська область
 Єлизаветівка — колишнє село, Кіровоградська область, Знам'янський район

Селище:
 Єлизаветівка — Запорізька область, Бердянський район

Залізниця:
 Єлизаветівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Єлизаветівка — село, Курська область, Глушковський район